Чаженьга — название рек:

Россия 
 Чаженьга (приток Лельмы) — река в Няндомском районе Архангельской области, впадает в реку Лельма
 Чаженьга (река, впадает в Порженское) — река в Плесецком районе Архангельской области, впадает в озеро Порженское